Amerikai Egyesült Államok
Fayetteville (Alabama)
Fayetteville (Arkansas)
Fayetteville (Észak-Karolina)
Fayetteville (Georgia)
Fayetteville (Illinois)
Fayetteville (Indiana)
Fayetteville (Washington megye, Indiana)
Fayetteville (Missouri)
Fayetteville (New York)
Fayetteville (Nyugat-Virginia)
Fayetteville (Ohio)
Fayetteville (Pennsylvania)
Fayetteville (Tennessee)
Fayetteville (Texas)